Il Campionato Mondiale Supersport 300 2021 è la quinta edizione del campionato mondiale Supersport 300.

Durante la stagione sono state disputate sedici gare in otto diversi circuiti, tutti in Europa. Come avvenuto nella stagione precedente, ogni tappa ha ospitato due gare, che sono state quindi complessivamente due in più della stagione precedente.

In questa stagione è stato introdotto un nuovo sistema di qualificazione a turno unico, con l'accesso consentito a tutti i piloti partecipanti. Contestualmente venne abolita la "Last Chance Race", oltre (come per il campionato mondiale Supersport) al terzo turno di prove libere.

Piloti partecipanti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Costruttori 

|}

Note

Collegamenti esterni 

2021
Supersport 300